Weiderecht steht für:

 Trattrecht, Recht zur temporären Beweidung fremder Güter
 Weidegerechtigkeit, Recht der Ganzjahresweide auf fremden Gütern